Monte Saint-Michel
Saint-Michel (Metro de Montreal)

Localidades

Saint-Michel (Aisne)
Saint-Michel (Alta Garona)
Saint-Michel (Ariège)
Saint-Michel (Charente)
Saint-Michel (Gers)
Saint-Michel (Hérault)
Saint-Michel (Pirenéus Atlânticos)
Saint-Michel (Tarn-et-Garonne)

Saint Michel de l'Attalaye

Desambiguações de topônimos